Гран-при Нидерландов 1974 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 23 июня 1974 года на трассе Зандворт.

Из-за большого числа участников организаторы гонки попытались отказать некоторым командам в участии в Гран-при, но после жалобы команды «Троян» в ФИА разрешили стартовать всем участникам. «Шэдоу» выставил Тома Прайса за рулём второй машины, в строй вернулись Артуро Мерцарио и Ханс-Йоахим Штук, а «Сёртис» участвовал в гонке только одной машиной: второй гонщик команды Карлус Пасе отказался от участия в гонках из-за разногласий с шефом команды Джоном Сёртисом.

Квалификацию выиграли две «Феррари», следом за ними стартовали два «Макларена». В первом повороте после старта произошло столкновение Ханта и Прайса, в результате чего оба гонщика сошли. Майк Хэйлвуд первоначально прорвался на второе место, но по ходу гонки пропустил Регаццони и напарника по команде Эмерсона Фиттипальди. Лауда лидировал от старта до финиша и одержал победу. Первая четвёрка машин на финише в точности повторила расстановку машин на старте. Верн Шуппан был дисквалифицирован за замену шин вне разрешённой зоны ремонта.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 23 июня
Июнь 1974 года
Спорт в Нидерландах в 1974 году